Уэйлз, традиционно Уэйлс  () — английская фамилия.

Известные носители 
 Уэйлс, Джимми (род. 1966) — американский интернет-предприниматель, основатель Википедии, председатель Фонда Викимедиа (2003—2006).
 Уэйлз, Ричард (1936—2002) — американский гребец.
 Уэйлс, Этель (1878—1952) — американская киноактриса.

Топонимы 
 Уэйлс (Аляска) — город в зоне переписи населения Ном на Аляске, США.
 Уэйлс (аэропорт, Аляска) — аэропорт, расположенный вблизи центрального делового района города Уэльс (Аляска), США.
 Уэйлс — остров Канадского Арктического архипелага.

См. также 
 Уэльс — страна, входящая в Великобританию
 Уэйл — англоязычный топоним и фамилия

Примечания